Scolia – genere di imenotteri della famiglia Scoliidae
Scolio (plurale scoli talvolta scholia) – insieme di annotazioni e glosse che si trovano spesso sui margini dei codici medioevali delle opere della letteratura greca e latina.